Ceu oder céu steht für:
 Cost equivalent unit, eine Einheit im Containergeschäft, um unterschiedliche Containertypen vergleichbar zu machen
 Car Equivalent Unit, eine Einheit zur Bemessung der Kapazität von PKW-Transportschiffen

Institutionen:
 Central European University, eine Privatuniversität mit Sitz in New York, einem Campus in Budapest und einer Akkreditierung in Wien
 Coalición por Europa, spanisches Parteienbündnis zur Europawahl
 Museu Chácara do Céu in Rio de Janeiro

Orte:
 Chapadão do Céu, eine Gemeinde im Südwesten des brasilianischen Bundesstaats Goiás
 Salto do Céu, eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso

Céu ist der Nachname von:
 

Abkürzung